Григорий Андреевич Иосса () — русский горный инженер, генерал-лейтенант, металлург.

Брат горного инженера Александра Иоссы (1810—1894).

Биография 
Родился 5 февраля 1804 году в поселении Богословский завод, Пермская губерния, где его отец был управителем завода.

В 1823 году окончил Горный кадетский корпус (лучший выпускник курса, большая золотая медаль). В течение шести лет служил на Урале смотрителем Гороблагодатского рудника и Ильинского прииска, впервые осуществил обработку сырой платины уральских россыпей.

В 1829 году был отправлен для усовершенствования во Фрайберг в Горную академию, которую окончил в 1832 году. Вернувшись, Иосса занял кафедру металлургии, галлургии и горного искусства в Санкт-Петербургском горном институте и возглавлял её в течение 25 лет.

С 1832 — профессор Горного кадетского корпуса по кафедре металлургии, преподавал (до 1868) металлургию, галлургию, горное искусство, пробирное искусство.

В 1857—1860 годах был директором Горного департамента в Царстве Польском.

С 1861 по 1867 год — член Совета и Учёного комитета КГИ, с 1867 года и до конца жизни — член Горного совета и Горно-учёного комитета Горного департамента.

Скончался 8 августа 1874 года в городе Санкт-Петербурге.

Публикации 
Автор статей в Горном журнале, в том числе — о разработках месторождений Питкяранты (Карелия). Из его трудов отдельно изданы: «О добывании серы» (, 1856) и «Каменный уголь, огнеупорная глина и серный колчедан Новгородской губернии» (, 1855). Имел награды Российской империи.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Заблоцкий Е. М. Деятели горной службы дореволюционной России: Краткий биографический словарь. — СПб.: Гуманистика, 2004.
 Заблоцкий Е. М. Микитюк В. П. Иоссы // Немцы России: энциклопедия. — М., 1999. — Т. 1.
 Пятидесятилетний юбилей Григория Андреевича Иосса // ГЖ. — 1873. — Ч. 1, № 1.

Ссылки 
 Семья Иосса на Урале на сайте «Забытые имена Пермской губернии».
 Биография и библиография 

Выпускники Горного кадетского корпуса
Горные инженеры Российской империи
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Преподаватели Санкт-Петербургского горного университета